Laciniocladium är ett släkte av svampar. Laciniocladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Laciniocladium